ÅJ en järnvägssignatur, kan syfta på

ÅJ – en normalspårig järnväg i Närke, se Åmmebergs järnväg
ÅJ – en smalspårig järnväg i Dalarna, se  Åg–Vintjärns Järnväg